Home for Christmas ("a casa per Natale" in lingua inglese) può riferirsi a:

Home for Christmas – album di Dolly Parton del 1990
Home for Christmas – album di Amy Grant del 1992
Home for Christmas – album degli 'N Sync del 1998
Home for Christmas – album di Luther Vandross del 2002
Home for Christmas – album degli Hall & Oates del 2006
Home for Christmas – singolo delle Danity Kane del 2006
Home for Christmas – album di Sheryl Crow del 2008
Home for Christmas – album di Susan Boyle del 2013

Home for Christmas – film TV del 2002 diretto da Charlie McCarthy